

Львівська область 

 Церква Собору Пресвятої Богородиці (Стиборівка) — Бродівський район
 Церква Собору Пресвятої Богородиці (Вівня) — Стрийський район
 Церква Собору Пресвятої Богородиці (Гостинцеве) — Мостиський район
 Церква Собору Пресвятої Богородиці (Матків) — УГКЦ, Турківський район
 Церква Собору Пресвятої Богородиці (Пикуловичі) — УГКЦ, Пустомитівський район